Sphaeridiotrema är ett släkte av plattmaskar. Sphaeridiotrema ingår i familjen Psilostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Sphaeridiotrema